OC steht als Abkürzung für:

 OC, engl. Original Content, steht für selbsterstellte Informationen in Form von Bild, Ton oder Film, auf diversen Web 2.0 basierenden Internetseiten.
 O.C. (Rapper), Mitglied von Diggin' in the crates und den Crooklyn Dodgers
 O.C., California, eine US-Fernsehserie
 Octocrylen, Stabilisator für Sonnenschutzfilter in Sonnencreme 
 Offensive Coordinator, Trainerposition im American und Canadian Football
 Oleoresin capsicum, das im Pfefferspray enthaltene Wirkstoffgemisch
 Open Collector in der Elektronik
 Opencaching.de, eine Geocaching-Website
 officer commanding, in englischsprachigen Staaten, vorzugsweise im Bereich des Commonwealth, die Zusatzbezeichnung (OC) für einen Truppenkommandeur kleinerer Militäreinheiten
 Operationscharakteristik, einen Begriff aus der statistischen Testtheorie
 Optical Carrier, eine Klassifizierung von Glasfaserleitungen
 Oral Contraceptive, englisch für „orale Empfängnisverhütung“, siehe Antibabypille
 Orange County, mehrere Verwaltungsbezirke in den USA
 Orbe–Chavornay-Bahn, eine ehemalige, in die Travys (Transports Vallée de Joux–Yverdon-les-Bains–Ste-Croix) integrierte, schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Ordinary Clock, einen Uhrentyp beim Precision Time Protocol, einem Protokoll zur Uhrensynchronisation für Echtzeitsysteme
 Organisation Consul (O. C.), eine terroristische Organisation in der Weimarer Republik
 Organische Chemie, Kurzzeichen
 Overclocking, das Übertakten von CPUs, GPUs etc.
 Oxycodon, ein Arzneimittel
 Own Character, eine eigens erstellte Figur in Fan-Fiction
 auf einigen Stichen für die Himmelsrichtung Westen („Occidens“)

OC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Börde (für Oschersleben (Bode))
 Moldau: Rajon Ocnița
 Tschechien: Okres Olomouc, deutsch: Olmütz (auslaufend)

oc steht für:

 Okzitanische Sprache, galloromanische Sprache, die hauptsächlich im südlichen Drittel Frankreichs gesprochen wird, Sprachcode nach ISO 639-1

O & C steht für:
 O & C Products, ehemaliger britischer Automobilhersteller

OC